Турнир у одбојци за жене на Олимпијским играма у Атланти 1996. одржан је у периоду од 20. јула до 3. августа у дворанама: „Стегеман Колосеум“ и „Омни Колосеум“. На турниру је учествовало 12 репрезентација подељених у 2 групе по 6 екипа.

Земље учеснице

Први круг

Резултати групе А

Табела групе А

Резултати групе Б

Табела групе Б

Елиминационе утакмице

Борбе за медаље

Четвртфинале

Полуфинале

За треће место

Финале

Од 5. до 8. места

Полуфинале од 5. до 8. места

За 7. место

За 5. место

Коначан пласман

Појединачне награде 

 Најбољи смечер:  Цуеј Јунгмеј
 Најбољи блокер:  Магали Карвахал
 Најбољи сервер:  Хенријете Версинг
 Најбољи дизач:  Ријете Фледерус

Састав победничких екипа

Види још 
 Одбојка за мушкарце на Летњим олимпијским играма 1996.

Спољашње везе 
 Резултати
 Званични резултати

Спортови на Летњим олимпијским играма 1996.
Одбојка на Летњим олимпијским играма 1996.

de:Olympische Sommerspiele 1996/Volleyball (Halle)